Gaston z Foix ( Gastón de Foix; 1444 – 23. listopadu 1470, Libourne) byl kníže z Viany, následník navarrského trůnu.

Narodil se jako nejstarší syn Gastona z Foix a Eleonory, dcery aragonského krále Jana II. a navarrské dědičky Blanky. Roku 1458 byl zasnouben s Magdalénou, dcerou francouzského krále Karla VII. Ke svatebnímu obřadu došlo v katedrále v Lescaru 7. března 1461. Roku 1466 byl Gaston jmenován knížetem z Viany a o čtyři roky později zemřel na zranění utržená v turnaji v akvitánském Libourne. Byl pohřben v katedrále sv. Ondřeje v Bordeaux. Následníkem trůnu se stal syn František

Dynastie z Foix-Grailly
Francouzští šlechtici
Knížata z Viany
Narození v roce 1444
Úmrtí v Akvitánii
Úmrtí v roce 1470
Úmrtí 23. listopadu
Úmrtí v Libourne
Úmrtí v důsledku rytířského turnaje
Pohřbení v katedrále v Bordeaux
Muži